Msta nebo pomsta může znamenat:

 jedna z forem násilného řešení špatných mezilidských vztahů
 Msta (řeka) – řeka ve Tverské a v Novgorodské oblasti v Rusku
 Msta (Tverská oblast) – vesnice ve Tverské oblasti v Rusku
 2S19 Msta – sovětská, resp. ruská samohybná kanónová houfnice
 2A65 Msta-B – sovětská houfnice ráže 152 mm
 krevní msta – spor mezi rodinnými klany, vyznačující se sérií krvavých odplat za předchozí vraždy

 Pomsta (hudební skupina) – ukrajinská groovemetalová kapela
 Pomsta (kniha) – román britského spisovatele Leeho Childa
 Pomsta (seriál) – americký televizní seriál

Externí odkazy